Emmauskapelle steht für:

 Autobahnkapelle im Hegau an der Raststätte Im Hegau West bei Engen, Baden-Württemberg
 Dorfkirche Raila in der Gemeinde Saalburg-Ebersdorf, Thüringen
 Emmauskapelle (Rieste), Friedhofskapelle in Rieste, Niedersachsen

Siehe auch:
 Emmauskirche